Benington (Hertfordshire) een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Benington (Lincolnshire) een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Benington Sea End

Zie ook 
 Bennington (doorverwijspagina)